France Dolinar oziroma Franc Dolinar je ime več oseb:

 France Martin Dolinar - slovenski zgodovinar
 Franc Dolinar (1915 - 1983) - slovenski duhovnik